BCEAO-toren (Bamako)
BCEAO-toren (Dakar)